Saint-Sylvestre puede referirse a:

Saint-Sylvestre, municipio de Quebec.

Saint-Sylvestre, comuna francesa situada en Ardèche.
 Saint-Sylvestre, comuna francesa situada en Alta Saboya.
 Saint-Sylvestre, comuna francesa situada en Alto Vienne.

Saint-Sylvestre, comuna suiza situada en el cantón de Friburgo.